GRIA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 883 амінокислот, а молекулярна маса — 98 821.

Кодований геном білок за функціями належить до глутаматних рецепторів підродини АМРА-рецепторів. Це іонний канал, який відчиняється у відповідь на зв'язування з молекулою глутамінової кислоти та пропускає іони натрію всередину клітини. 

На відміну від NMDA-рецепторів та інших АМРА-рецепторів у порі цього каналу в 607-му амінокислотному положенні знаходиться не залишок глутаміну, а залишок аргініну. Це робить іонний канал селективним для іонів натрію, а іони кальцію пройти крізь нього не можуть. Заміна стається завдяки редагуванню матричної РНК цього каналу, і є консервативною для більшості хребетних.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Іонні канали
Рецептори глутамату